APC může být:

Biologie
 antigen prezentující buňka – buňka vystavující antigeny na svém povrchu
 anafázi podporující komplex – bílkovinný komplex ovládající nástup anafáze při buněčném dělení
 adenomatosis polyposis coli – gen účastnící se regulace buněčného dělení, tumor-supresorový
 aktivovaný protein C – účastník procesu srážení krve
 Argon plasma coagulation – endoskopické ošetření krvácení z gastrointestinálního traktu

Další
 obrněný transportér – z angl. armoured personnel carrier
 APC (společnost) – APC by Schneider Electric (American Power Conversion) – společnost zabývající se výrobou záložních zdrojů
 Alternative PHP Cache – akcelerátor jazyka PHP
Adaptivní řízení procesu (Adaptive Process Control) – řízení procesu na vstřikovacích strojích KraussMaffei, které kompenzuje odchylky procesu vstřikování při výrobě plastových dílů
 Apc – vesnice v Maďarsku

Zkratky